«После́дний кора́бль» () — американский постапокалиптический драматический телесериал, основанный на одноимённом романе Уильяма Бринкли. В мае 2013 года телеканал TNT объявил о заказе 10 эпизодов первого сезона. Премьера состоялась 22 июня 2014 года.

18 июля 2014 года сериал был продлён на 13-серийный второй сезон.
11 августа 2015 года сериал был продлён на 13-серийный третий сезон. 31 июля 2016 сериал был продлен на 10-серийный четвертый сезон. 8 сентября 2016 TNT заказал пятый сезон. 16 мая 2018 TNT объявил, что пятый сезон станет последним.

Сюжет 
После глобальной пандемии «красного гриппа», которая убила или заразила более 80 % мирового населения, команда (состоящая из 217 мужчин и женщин) изолированного неинфицированного эсминца ВМС США, вымышленного «Нэйтана Джеймса», должна попытаться найти лекарство и остановить вирус, чтобы спасти человечество.

В первом и втором сезонах основной сюжет построен на поисках и создании вакцины и лекарства, в дальнейшем матросам «Нэйтана Джеймса» приходится бороться с врагами, которые воспользовались всемирной эпидемией и паникой в корыстных целях: так, в конце первого и начале второго сезона команда корабля попала в ловушку Эми Грандерсон (матери лейтенанта Алиши, служащей на корабле) — высокопоставленной чиновницы, объявившей себя верховной властью США и строящей «новый мир» (одновременно убивая всех заражённых, даже после появления лекарства от вируса).

Во втором сезоне в борьбу вступают «культисты» (группа людей с иммунитетом против «красного гриппа», объявившая себе подобных новой расой избранных), в третьем — региональные лидеры США, пытающиеся упразднить федеральные органы власти и передать основные полномочия на места, а также власти Китая, ведущие свою игру в Азии.

В четвёртом сезоне, когда вирус был уже побеждён, возникла новая угроза — массовое заражение сельскохозяйственных культур т. н. «красной ржавчиной», делающей растения непригодными в пищу и грозившей глобальным голодом. Виновником этого вируса и главным антагонистом четвёртого сезона стал безумный учёный, мечтающий о мировом господстве.

В пятом сезоне, когда мирная жизнь в США начала активно восстанавливаться, вызов бросает вождь «Великой Колумбии», мечтающий объединить всю Латинскую Америку в единый фронт против США, и сумевший добиться определённых успехов благодаря тайным агентам и предателям.

В ролях 
  = Главная роль в сезоне
  = Второстепенная роль в сезоне
  = Гостевая роль в сезоне
  = Не появляется

Главные роли 

 Эрик Дэйн — Том Чандлер, капитан 2 ранга, командующий офицер корабля ВМС США «Nathan James DDG-151» (в третьем сезоне — Руководитель военно-морскими операциями США) (все 5 сезонов)
 Рона Митра — Рейчел Скотт, микробиолог (1-2 сезон)
 Адам Болдуин — Майк Слэттери, старший помощник , в третьем сезоне — капитан корабля, в пятом сезоне -адмирал.
 Чарльз Парнелл — Рассел Джетер, корабельный старшина, неофициальный капеллан судна
 Сэм Спруэлл — Куинси Тофет, микробиолог
 Трэвис Ван Винкл — Дэнни Грин, глава отряда «Морских котиков»
 Марисса Нейтлинг — Кара Фостер (в третьем сезоне — Кара Грин), лейтенант, член команды, работающей в боевом информационном центре, в третьем сезоне — заместитель начальника штаба Белого дома , в пятом сезоне — капитан «Натана Джеймса»
 Кристина Элмор — Алиша Грандерсон, лейтенант, дежурный по кораблю, (1-5 сезон).
 Джон Пайпер-Фергюсон — Кен «Текс» Нолан, частный охранник, бывший солдат Сил специального назначения Армии США
 Джоко Симс — Карлтон Бёрк, лейтенант, глава судовой группы захвата,
 Кевин Майкл Мартин — Эрик Миллер, член судовой группы захвата, в 5 сезоне после подрыва на мине теряет ноги.(1-5 сезон).
 Брен Фостер — Вольф «Человек-волк» Тейлор, член Королевского австралийского военно-морского флота, присоединился к команде «Натана Джеймса» для совместных учений
 Михаэлла Макманус — Джеки Макена, лейтенант, член команды, работающей в боевом информационном центре
 ЛаМоника Гарретт — Кэмерон Бёрк, лейтенант, офицер по управлению боевыми действиями
 Бриджит Риган — Саша Купер, бывший сотрудник военно-морской разведки под дипломатическим прикрытием в Китае, влюблена в Тома Чандлера. (3-4-5 сезон)
 Трейси Миддендорф — Дэриан Чандлер, жена капитана (1 сезон)
 Равиль Исьянов — Константин Николаевич Русков, русский вице-адмирал (1 сезон)
 Мозес Марк — Джеффри «Джефф» Миченер, бывший министр жилищного строительства и городского развития, Президент США Джон Котрэн — Говард Оливер, бывший мэр Сент-Луиса, Президент США после убийства Миченера Элизабет Рём — Элисон Шо, глава аппарата Белого дома Фернандо Чен — Пенг, Президент Китая Хироюки Санада — Токихая, бывший японский морской офицер, легендарный пират Элфри Вудард — Эми Грандерсон, высокопоставленная сотрудница министерства обороны США. Мать Алиши. (1-2 сезон)''

Список эпизодов

Производство 
В июле 2012 года телеканал TNT заказал пилотный эпизод для планируемого телесериала по мотивам романа «Последний корабль» Уильяма Бринкли. Хэнк Стейнберг и Стив Кейн написали сценарий пилотного эпизода, а Джонатан Мостоу был назначен его режиссёром. Эпизод был снят в нескольких районах Сан-Диего, включая съёмки на борту американских эсминцев «Халсей» и «Дьюи», последний участвовал в съёмках, как вымышленный «Нэйтан Джеймс», и на корабле-музее «Айова».

Телесериал спродюсировала компания Platinum Dunes, включая Майкла Бэя, Брэдли Фуллера, Эндрю Форма, Хэнка Стейнберга и Стива Кейна в качестве исполнительных продюсеров. Стейнберг также выступил в качестве шоураннера телепроекта.

Отзывы критиков 
«Последний корабль» получил в основном удовлетворительные отзывы кинокритиков. На сайте-агрегаторе рецензий Metacritic он получил оценку 60 баллов из 100 на основе 21 «положительной или средней» рецензии. На другом сайте-агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes у сериала 63 % «свежих» (положительных) рецензий, а средний рейтинг составляет 6 баллов из 10 на основе 27 рецензий. В общем отзыве сайта говорится следующее: «Размах блокбастера и хороший актёрский состав обеспечили гладкий спуск „Последнего корабля“ на воду, хотя в нём нет ничего, чего бы не видели раньше». Обозреватель Егор Москвитин (интернет-издание «Газета.Ru») положительно оценил сериал, похвалив его зрелищность, интригу и дороговизну. Другой обозреватель Евгений Ухов (интернет-портал «Film.ru») дал оценку 2 балла из 5, указав на вторичность, шаблонность и плохую актёрскую игру.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Телесериалы США 2010-х годов
Телесериалы США, запущенные в 2014 году
Телесериалы на английском языке
Драматические телесериалы США
Постапокалиптические фильмы
Программы телеканала TNT
Научно-фантастические телесериалы США
Телесериалы США, завершённые в 2018 году
Фантастические фильмы 2014 года